Beaucoup de plantes des sous-bois ayant des fleurs en forme de clochettes sont surnommées clochettes des bois.

Néanmoins l'appellation est principalement reconnue pour :
 le Muguet de mai (Convallaria majalis), plante herbacée des régions tempérées aux fleurs printanières.
 le narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus).

Nom de plante ambigu